Штефи Граф је освојила турнир. У финалу је победила Мартину Навратилову резултатом 5:7, 6:2, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон 1988.
Вимблдон — жене појединачно